Los Tuxtlas puede hacer referencia a:
 Región de los Tuxtlas, región del estado de Veracruz, en México.
 Sierra de los Tuxtlas, cordillera volcánica del estado de Veracruz, en México.
 Brujos de Los Tuxtlas, equipo de béisbol de San Andrés Tuxtla, Veracruz, México.
 Reserva de la biosfera Los Tuxtlas, sitio natural protegido del estado de Veracruz, en México.